Lakatos András (1925–2016) Állami díjas  szőlész, borász, országgyűlési képviselő  (Hazafias Népfront) 
 Lakatos András (1943–2019) irodalomtörténész, könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa (1977–2013)
 Lakatos András (1944–2022) agrármérnök, országgyűlési képviselő (MSZP) 
 Lakatos András (1947–2019) ökölvívó, bíró, edző, sportvezető 
 Lakatos András (1951–) birkózó, edző 
 Lakatos András (Kisbandi) (1962–) bűnöző, önéletrajzíró 

 Lakatos András rendező 
 Lakatos András diplomata, Magyarország UNESCO-nagykövete (2004–2009)
 Lakatos András, a Külügyminisztérium 2. Területi Főosztály munkatársa, A francia Becsületrend tiszti fokozatával kitüntetett személy (2003) 
 Lakatos András cambridge-i magyar orvos    

Hasonló nevűek
 Pecek Lakatos András (1981–)  jazz-zenész, dobos